L'édition 2007 du tournoi de tennis de Kitzbühel se déroule du 23 au  sur terre battue en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP International Series Gold. Juan Mónaco remporte l'épreuve en simple, Luis Horna et Potito Starace celle en double.

Faits marquants

Sponsor 
Le tournoi se sépare de son sponsor principal : Generali, l'édition se nomme ainsi Austrian Open.

Lauréats 
Juan Mónaco remporte son  en simple en battant en finale Lucas Arnold Ker. Il s'agit du  et du  sur terre battue en carrière de l'Argentin. Il soulève ainsi son  et dernier trophée de la saison.

En double, Luis Horna et Potito Starace remportent leur seul titre ensemble en battant en finale Tomas Behrend et Christopher Kas. Il s'agit de leur  et  respectif dans la discipline.

Primes et points 

NB : Si une tête de série est éliminée dès son entrée en lice, elle remporte les points d'une défaite au , même si elle en a été exemptée.

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Résultats en double

Parcours

Tableau

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Kitzbühel
 Saison 2007 de l'ATP
 Tournois ATP International Series Gold

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

ATP 2007
Sport en Autriche en 2007
Tennis masculin en 2007
Tennis en juillet 2007